San Mamés de Burgos – comune della Castiglia e León, Spagna
 San Mamés de Campos – comune della Castiglia e León, Spagna
 San Mamés – stazione della metropolitana di Bilbao

Pagine correlate 
Stadio di San Mamés